Felipe II de Borgoña (Pontoise, 15 de enero de 1342-Halle, 27 de abril de 1404) fue un duque de Borgoña perteneciente a la dinastía Valois. Mereció el sobrenombre de Atrevido por el arrojo del que dio muestras en la batalla de Poitiers (1356), en la cual participó con solo quince años de edad.

Biografía 
Era el cuarto hijo de Juan II el Bueno, rey de Francia, y de su primera esposa, Bona de Luxemburgo.

Fue el fundador de la cartuja de Champmol, destinada a panteón ducal; encargó las esculturas funerarias al escultor Jean de Marville. En el documento fundacional el duque Felipe hace constar:

Prisionero de Inglaterra 
Herido al lado de su padre, fue, como este, hecho prisionero y llevado a Inglaterra, donde no desmintió ni un instante su altivez. El 6 de septiembre de 1363, el rey Juan II cedió en apanage la rica provincia del ducado de Borgoña a su hijo Felipe, a quien nombró al mismo tiempo primer par de Francia.

Duque de Borgoña, primer par y regente de Francia 

Felipe II no hizo público por entonces sus nuevos títulos, y continuó ejerciendo con el título de duque de Turena, que había recibido en 1360, las funciones de gobernador de Borgoña, hasta que, al subir al trono, Carlos V ratificó la donación hecha por su padre. Tomó definitiva posesión del ducado el 26 de noviembre de 1364. Se casó con Margarita de Flandes, viuda de Felipe de Rouvre, el 19 de junio de 1367.

Renovada la guerra de los Cien Años, el duque de Borgoña tomó el mando de un ejército que el rey de Francia había reunido en Normandía, y lo opuso al que mandaba el duque de Lancaster. Durante la minoría de edad del rey Carlos VI, fue regente de Francia. En 1382, socorrió al conde de Flandes, su suegro, y sometió a los flamencos rebeldes.

Conde de Flandes, Artois, Rethel y Nevers 
Heredó más tarde (1384) los condados de Flandes, Artois, Rethel y Nevers, con lo que llegó a ser uno de los príncipes cristianos más poderosos; concedió a sus nuevos vasallos (1385) cuanto le pidieron; aseguró su poder en los Países Bajos por un doble matrimonio de sus hijos con príncipes (de la casa de Baviera, que poseía el Henao, Holanda y Zelanda, e hizo casar a Carlos VI con Isabel de Henao, princesa de su elección.

Descendencia 

De su matrimonio con Margarita de Flandes, muerta en 1405, nacieron:
 Juan Sin Miedo (Dijon, 28 de mayo de 1371-asesinado el 10 de septiembre de 1419 cerca del puente de Montereau), su sucesor en el ducado de Borgoña.
 Carlos (marzo de 1372-13 de julio de 1373). 
 Margarita (16 de octubre de 1374-8 de marzo de 1441), casada el 12 de abril de 1385 con Guillermo IV de Baviera, conde de Henao, de Holanda y de Zelanda.
 Catalina (1378-26 de enero de 1426), casada el 15 de agosto de 1393 con Leopoldo IV, duque de Austria.
 Bona (1379-10 de septiembre de 1399), desposada con Juan de Borbón, hijo de Luis II, duque de Borbón.
 María (agosto de 1380-6 de octubre de 1428), casada en mayo de 1401 con Amadeo VIII, conde de Saboya.
 Antonio (agosto de 1384-muerto en la batalla de Azincourt el 25 de octubre de 1415), conde de Rethel, luego duque de Brabante.
 Felipe (octubre de 1389-muerto en la batalla de Azincourt, el 25 de octubre de 1415), convertido en 1404, por la renuncia de sus hermanos mayores Juan y Antonio, en conde de Nevers y de Rethel.

Felipe II de Borgoña falleció en Halle (Henao, hoy Brabante Flamenco, en Bélgica) el 27 de abril de 1404, a los  de edad.

Ascendencia

Enlaces externos

Notas

Bibliografía 

Condes consortes de Borgoña
Regentes de Francia
Militares de la guerra de los Cien Años
Duques de Borgoña del siglo XIV
Duques de Borgoña del siglo XV de la casa de Valois
Felipe 02